Мезонсе́ль-э-Вилле́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокур-э-Флаба. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08268.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 85 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 24 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 74 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 40 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 31 были экономически активными, 9 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 31 активных работали 31 человек (18 мужчин и 13 женщин), безработных не было. Среди 9 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Укреплённый дом (1561 год). Исторический памятник с 2003 года.
 Замок Виллер (XVI век). Исторический памятник с 2000 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны